Villargordo del Cabriel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villargordo del Cabriel (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Villargordo del Cabriel (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar